Фрэнк Дарабонт (, род. ) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер венгерского происхождения. Был трижды номинирован на «Оскар». Наиболее известен своими удачными экранизациями произведений Стивена Кинга: «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля», «Мгла».

Биография 
Фрэнк Дарабонт родился 28 января 1959 года в лагере беженцев в Монбельяре, Франция, куда его родители-венгры бежали из родной страны после неудавшейся революции 1956 года. Привезённый ещё ребёнком в Америку, он поселился вместе с семьёй в Лос-Анджелесе и учился в Голливудской средней школе.

Первой работой в кино Фрэнка Дарабонта стала должность помощника продюсера на съёмках малобюджетного хоррора 1981 года под названием «Адская ночь». На съёмочной площадке этого фильма Дарабонт встретился с Чаком Расселлом, и с этой встречи началось их многолетнее плодотворное сотрудничество. Следующие шесть лет он работал в Голливуде в качестве декоратора и ассистента художника-постановщика.

Они создали сценарии для третьей картины «Кошмар на улице Вязов» и ремейка классического фильма ужасов 1950-х годов «Капля». Кроме того, Фрэнк Дарабонт также участвовал в создании фантастической ленты «Муха 2».

В большом кино режиссёр триумфально дебютировал в 1994 году тюремной драмой «Побег из Шоушенка», тепло встреченной как зрителями, так и критиками и удостоенной семи номинаций на премии «Оскар», в том числе и как «лучший фильм».

Однако ещё раньше Фрэнк Дарабонт успел с успехом поработать на телевидении — его режиссёрским дебютом стал телевизионный триллер «Заживо погребённый» (1990) с Тимом Мэтисоном и Дженнифер Джейсон Ли, а до того, в 1983 году, он снял короткометражную ленту по рассказу Стивена Кинга «Женщина в комнате».

Дарабонт также участвовал в создании телефильмов «Бег Чёрной Кошки», писал сценарии для эпизодов популярных сериалов «Хроники молодого Индианы Джонса» и «Байки из склепа».

В 1999 году на экраны вышел новый фильм Фрэнка Дарабонта — поставленная по роману Стивена Кинга драма «Зелёная миля». Главные роли в ней сыграли Том Хэнкс, Дэвид Морс и Майкл Кларк Дункан.

В дальнейшем Дарабонт выступил режиссёром ещё двух картин — мелодрамы «Мажестик» (2001) и очередной экранизации романа Стивена Кинга «Мгла» (2007). 31 октября 2010 стартовал телевизионный проект Дарабонта — телесериал «Ходячие мертвецы».

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Частое сотрудничество

Примечания

Ссылки 
 

Кинопродюсеры США
Сценаристы телевидения США
Шоураннеры
Кинорежиссёры фильмов ужасов